Sancha von León (spanisch: Sancha de León) kann verschiedene Personen bezeichnen:

 Sancha von León (1013–1067), Infantin und Königin von León
 Sancha von León (1192–1243), Tochter von Alfons IX. von León und Theresia von Portugal
 Sancha Alfonso de León (1220–1270), illegitime Tochter von Alfons IX. von León und der Teresa Gil de Soverosa, verehrt in der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Sancha von Kastilien